Daviscupový tým Indie reprezentuje Indii v Davisově poháru od roku 1921 pod vedením národního tenisového svazu All India Tennis Association (AITA) (hindsky: अखिल भारतीय टेनिस संघ).

Nejlepším výsledkem družstva jsou tři finále z let 1966, 1974 a 1987. Indie a Rumunsko jsou tak jediné týmy soutěže, které se probojovaly do více než jednoho finálového utkání, ale nezískaly titul. Do finále Davis Cupu 1974 proti Jihoafrické republice odmítl celek nastoupit proti jihoafrické politice rasové segregace, apartheidu. Indie přitom byla s Ánandem a Vidžajem Amritražovými v sestavě silným favoritem.

Týmovým statistikám vévodí bývalý první hráč deblového žebříčku Leander Paes, jenž zaznamenal nejvyšší počet 92 vyhraných zápasů, 44 vítězných čtyřher a odehrál 57 mezistátních utkání ve 29 sezónách. Nejvyšší počet 50 vyhraných dvouher dosáhl Ramanathan Krišnan. Ánand Amritraž se v pásmovém finále B Davis Cupu 1968 proti Cejlonu stal v 16 letech a 37 dnech nejmladším hráčem, jenž zasáhl do zápasu. Naopak jako nejstarší nastoupil Hassan-Ali Fyzee do čtvrtfinále evropského pásma proti Dánsku v roce 1927, kdy mu bylo 47 let a 243 dní.

Historický rekord Davisova poháru v počtu 327 gemů v mezistátním zápase drží Indie a Austrálie z finále Východního pásma Davis Cupu 1974. Průběh utkání ze stavu 0:2 na zápasy dokázali Indové otočit dvakrát. Nejdříve ve světové baráži 2010 proti Brazílii a poté ve druhém kole I. asijsko-oceánské skupiny 2018 proti Číně.
 
V nově zavedeném kvalifikačním kole Davis Cupu 2019 družstvo podlehlo Itálii a v listopadu odehrálo poslední duel ročníku, když v I. asijsko-oceánské zóně porazilo Pákistán 4:0 na zápasy.

Složení týmu 2019 
Žebříček ATP je uveden k 28. říjnu 2019, týdnu posledního utkání Davis Cupu 2019.

Nejlepší výsledky

Finále 1966: Austrálie vs. Indie

Finále 1987: Švédsko vs. Indie

Reference

Externí odkazy 

Indie
Tenis v Indii
Indické sportovní reprezentace